Ніклас Бекстрем (,  13 лютого 1978, Гельсінкі) — фінський хокеїст, що грає на позиції воротаря. Гравець збірної Фінляндії.

Ігрова кар'єра 
Вихованець столичного клубу ГІФК у складі якого виступав п'ять сезонів. На молодіжному чемпіонаті світу 1998 виборов золоті нагороди, разом з ним за молодіжну збірну виступали: Оллі Йокінен, Ніклас Гегмен, Міка Норонен, Ніко Капанен, Тоні Дальман та інші. 

У складі національної збірної здобув срібну медаль на зимовій Олімпіаді 2006 у Турині. Саме після сезону 2005/06 Ніклас перебрався до НХЛ, де дебютував у складі «Міннесота Вайлд» у якому п'ять сезонів був першим номером. У наступних сезонах Бекстрем — резервний воротар, зокрема за сезон 2015/15 провів лише чотири матчі у складі «Калгарі Флеймс».

Бронзовий призер зимових Олімпійських іграх 2010 у Ванкувері.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Фінляндії в складі «Кярпят» — 2004, 2005.
 Трофей Ярі Куррі — 2004, 2005.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 2007.
 Нагорода Роджера Кроз'єра — 2007.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2009.
 Срібний призер чемпіонату світу — 2016.

Статистика

Посилання 
 Профіль на eurohockey  
 Профіль на nhl  
 Профіль на hockeydb  

Уродженці Гельсінкі
фінські хокеїсти
фінські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Призери зимових Олімпійських ігор 2010
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти ГІФК‎
Хокеїсти СайПа‎
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Кярпята»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»‎
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
хокеїсти «Таппари»
Задрафтовані «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Фінські срібні олімпійські медалісти
Фінські бронзові олімпійські медалісти